Suisse (franz.) steht für
 Schweiz, Staat in Europa
 Suisse (Moselle), eine Gemeinde im französischen Département Moselle

Siehe auch
 La Suisse